Măru Roșu ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Măru Roșu (Brăila), Dorf im Kreis Brăila
 Măru Roșu (Mehedinți), Dorf im Kreis Mehedinți